Кубок Мерконорте 1998 — 1-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 15 сентября по 9 декабря 1998 года. Трофей впервые завоевал колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».

Первоначально турнир должен был начаться с 1 сентября (с окончанием группового турнира 25 ноября) в четырёх группах по четыре клуба. Эти 16 клубов включали в себя 3 мексиканских команды (Америка, Крус Асуль и Гвадалахара). Однако Мексиканская Футбольная Ассоциация посчитала, что вместо клубов Америка и Гвадалахара (выбранных за их популярность и поддержку болельщиков) должны участвовать клубы Толука и Некакса (финалисты летнего сезона 1998 года). К соглашению прийти не удалось и 20 августа мексиканские клубы отказались от участия в турнире. Затем организаторы отменили приглашение американским клубам (Ди Си Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси), включили в число участников четвёртый колумбийский клуб (Америка Кали) и решили разыграть групповой этап в трёх группах.

Групповой этап

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Отбор лучших

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Мерконорте 1998 на сайте RSSSF

1998
Футбол в Южной Америке в 1998 году